Il singolare del Grand Prix Hassan II 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tarik Benhabiles era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Thomas Muster.

Muster ha battuto in finale, 6–1, 6–7, 6–2, Guillermo Pérez Roldán.

Teste di serie

  Guillermo Pérez Roldán (finale)
  Thomas Muster (campione)
  Goran Prpić (semifinali)
  Martin Střelba (primo turno)

 Paul Haarhuis (primo turno) 
 Tomás Carbonell (semifinali) 
 Mark Koevermans (quarti) 
 Franco Davín (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Grand Prix Hassan II 1990